Satoko Miyahara (jap. , Miyahara Satoko; * 26. März 1998 in Kyoto) ist eine ehemalige japanische Eiskunstläuferin, die im Einzellauf startete.

Karriere 
2007 gewann sie den japanischen Anfänger-Eiskunstlaufwettbewerb und im Jahr darauf den Tampere Santa Claus Cup der Anfänger, in der Saison 2011/2 die japanischen Juniorenmeisterschaften, in der Saison 2012/3 die Asian Figure Skating Trophy der Junioren und ein Jahr später der Damen, sowie in der Saison 2014/5 die italienische Gardena Spring Trophy und Lombardia Trophy. Sie besucht die Mittel- und Oberschule der Kansai-Universität für deren Eiskunstlaufclub sie antrat.

Miyahara wurde 2015 erstmals japanische Meisterin und debütierte daraufhin in Shanghai bei Weltmeisterschaften. Dort errang sie auf Anhieb die Silbermedaille.

In der Saison 2015/16 gewann Miyahara eine Silbermedaille beim Grand-Prix-Finale in Barcelona. Sie gewann in Taipeh die Vier-Kontinente-Meisterschaften. Bei der Weltmeisterschaft in Boston wurde sie Fünfte.

In der Saison 2016/17 gewann Miyahara in Marseille erneut eine Silbermedaille beim Grand-Prix-Finale. Sie wurde außerdem zum dritten Mal japanische Meisterin.

2018 gewann Miyahara bei der Vier-Kontinente Meisterschaft in Taipeh die Bronzemedaille und verpasste, mit einem vierten Platz bei den Olympischen Spielen eine Medaille nur knapp.
Bei der WM 2018 konnte sie hingegen die Bronzemedaille gewinnen.

In den folgenden Jahren erreichte Miyahara mit einer Goldmedaille bei Skate America 2018 und mit Silbermedaillen bei der NHK Trophy 2018 und dem Cup of China 2019 noch Erfolge bei Wettbewerben der ISU-Grand-Prix-Serie. Sie beendete ihre Karriere an ihrem 24. Geburtstag, dem 26. März 2022.

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

Japanischer Meister (Eiskunstlauf)
Eiskunstläufer (Japan)
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2018
Olympiateilnehmer (Japan)
Japaner
Geboren 1998
Frau